Серман () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Серман, Джон (род. 1944) — британский джазовый композитор, саксофонист и кларнетист.
 Серман, Илья Захарович (1913—2010) — литературовед, мемуарист и педагог.
 Серман, Эндрю (род. 1986) — южноафриканский футболист, полузащитник английского клуба «Борнмут».

Топонимы 
 Серман — река в Пензенской области России, в бассейне Волги.
 Серман — село в Никольском районе Пензенской области России.